Als Kathedrale von Liverpool werden bezeichnet
 die anglikanische Liverpool Cathedral
 die römisch-katholische Liverpool Metropolitan Cathedral